Angerheim ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Karl Grabmayr-Angerheim (1848–1923), Tiroler und österreichischer Abgeordneter
 Ansitz Angerheim, Ansitz in Lana (Südtirol)